|-
|4751 Alicemanning||1991 BG|| align=right|12,0|| align=right|3,182|| align=right|0,161|| align=right|2,60|| align=right|5,676||MBA||17. januar 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|4752 Myron||1309 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,088|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|5,427||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4753 Phidias||4059 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,547|| align=right|0,068|| align=right|4,32|| align=right|4,064||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4754 Panthoos||5010 T-3|| align=right|10,1|| align=right|5,185|| align=right|0,010|| align=right|12,36|| align=right|11,81||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4755 Nicky||1931 TE4|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,250|| align=right|3,09|| align=right|3,453||MBA||6. oktober 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|4756 Asaramas||1950 HJ|| align=right|12,0|| align=right|3,023|| align=right|0,059|| align=right|9,20|| align=right|5,255||MBA||21. april 1950||La Plata||La Plata Observatory
|-
|4757 Liselotte||1973 ST|| align=right|12,9|| align=right|3,949|| align=right|0,084|| align=right|00,18|| align=right|7,847||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4758 Hermitage||1978 SN4|| align=right|12,1|| align=right|3,214|| align=right|0,169|| align=right|1,63|| align=right|5,762||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4759)||1978 VG10|| align=right|11,9|| align=right|3,184|| align=right|0,172|| align=right|00,81|| align=right|5,679||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4760 Jia-xiang||1981 GN1|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,129|| align=right|9,86|| align=right|3,547||MBA||1. april 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4761 Urrutia||1981 QC|| align=right|13,6|| align=right|2,340|| align=right|0,217|| align=right|25,60|| align=right|3,578||MBA||27. avgust 1981||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|4762 Dobrynya||1982 SC6|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|6,93|| align=right|3,623||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4763 Ride||1983 BM|| align=right|12,3|| align=right|2,658|| align=right|0,104|| align=right|11,42|| align=right|4,333||MBA||22. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4764 Joneberhart||1983 CC|| align=right|13,6|| align=right|1,932|| align=right|0,047|| align=right|24,84|| align=right|2,685||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4765 Wasserburg||1986 JN1|| align=right|14,1|| align=right|1,946|| align=right|0,061|| align=right|23,72|| align=right|2,714||MBA||5. maj 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4766 Malin||1987 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,590|| align=right|0,139|| align=right|14,24|| align=right|4,168||MBA||28. marec 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4767 Sutoku||1987 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,691|| align=right|0,109|| align=right|13,33|| align=right|4,414||MBA||4. april 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|4768 Hartley||1988 PH1|| align=right|11,3|| align=right|3,182|| align=right|0,233|| align=right|20,05|| align=right|5,676||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|4769 Castalia||1989 PB|| align=right|16,9|| align=right|1,064|| align=right|0,484|| align=right|8,89|| align=right|1,097||APL PHA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4770 Lane||1989 PC|| align=right|12,2|| align=right|2,863|| align=right|0,306|| align=right|25,10|| align=right|4,844||MBA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4771 Hayashi||1989 RM2|| align=right|12,6|| align=right|2,688|| align=right|0,155|| align=right|4,79|| align=right|4,407||MBA||7. september 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(4772)||1989 VM|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,067|| align=right|11,53|| align=right|5,625||MBA||2. november 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|4773 Hayakawa||1989 WF|| align=right|12,7|| align=right|2,610|| align=right|0,119|| align=right|5,02|| align=right|4,215||MBA||17. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4774 Hobetsu||1991 CV1|| align=right|12,8|| align=right|2,238|| align=right|0,086|| align=right|3,64|| align=right|3,347||MBA||14. februar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4775 Hansen||1927 TC|| align=right|14,1|| align=right|2,397|| align=right|0,451|| align=right|9,26|| align=right|3,711||MBA||3. oktober 1927||Heidelberg||Max Wolf
|-
|4776 Luyi||1975 VD|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,233|| align=right|5,40|| align=right|3,523||MBA||3. november 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|4777 Aksenov||1976 SM2|| align=right|14,2|| align=right|2,176|| align=right|0,131|| align=right|1,33|| align=right|3,208||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4778 Fuss||1978 TV8|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,179|| align=right|1,59|| align=right|5,606||MBA||9. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4779 Whitley||1978 XQ|| align=right|12,1|| align=right|3,185|| align=right|0,128|| align=right|00,93|| align=right|5,684||MBA||6. december 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|4780 Polina||1979 HE5|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,060|| align=right|4,68|| align=right|3,198||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4781 Sladkovic||1980 TP|| align=right|14,6|| align=right|2,157|| align=right|0,191|| align=right|1,68|| align=right|3,168||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4782 Gembloux||1980 TH3|| align=right|12,5|| align=right|2,837|| align=right|0,077|| align=right|1,35|| align=right|4,779||MBA||14. oktober 1980||Haute Provence||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|4783 Wasson||1983 AH1|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,208|| align=right|16,61|| align=right|4,077||MBA||12. januar 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4784)||1984 DF1|| align=right|13,3|| align=right|2,679|| align=right|0,112|| align=right|3,55|| align=right|4,385||MBA||28. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|4785 Petrov||1984 YH1|| align=right|13,2|| align=right|2,665|| align=right|0,064|| align=right|2,69|| align=right|4,349||MBA||17. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4786 Tatianina||1985 PE2|| align=right|13,2|| align=right|2,359|| align=right|0,193|| align=right|7,26|| align=right|3,622||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4787 Shulʹzhenko||1986 RC7|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,113|| align=right|5,05|| align=right|3,394||MBA||6. september 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4788 Simpson||1986 TL1|| align=right|14,0|| align=right|2,264|| align=right|0,130|| align=right|4,32|| align=right|3,405||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4789 Sprattia||1987 UU2|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,125|| align=right|1,28|| align=right|3,349||MBA||20. oktober 1987||Victoria||D. D. Balam
|-
|4790 Petrpravec||1988 PP|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,083|| align=right|12,74|| align=right|4,257||MBA||9. avgust 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4791 Iphidamas||1988 PB1|| align=right|9,9|| align=right|5,182|| align=right|0,047|| align=right|25,95|| align=right|11,80||JUT||14. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4792 Lykaon||1988 RK1|| align=right|10,0|| align=right|5,273|| align=right|0,091|| align=right|9,33|| align=right|12,11||JUT||10. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4793)||1988 RR4|| align=right|12,8|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|4,37|| align=right|4,360||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4794 Bogard||1988 SO2|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,116|| align=right|5,40|| align=right|3,425||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|4795 Kihara||1989 CB1|| align=right|13,9|| align=right|2,200|| align=right|0,153|| align=right|5,11|| align=right|3,263||MBA||7. februar 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|4796 Lewis||1989 LU|| align=right|13,2|| align=right|2,355|| align=right|0,181|| align=right|2,28|| align=right|3,614||MBA||3. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4797 Ako||1989 SJ|| align=right|12,5|| align=right|2,412|| align=right|0,185|| align=right|1,82|| align=right|3,746||MBA||30. september 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|4798 Mercator||1989 SU1|| align=right|13,4|| align=right|2,198|| align=right|0,110|| align=right|3,66|| align=right|3,258||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|4799 Hirasawa||1989 TC1|| align=right|13,4|| align=right|2,471|| align=right|0,128|| align=right|00,62|| align=right|3,884||MBA||8. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4800)||1989 TG17|| align=right|11,5|| align=right|3,008|| align=right|0,108|| align=right|10,29|| align=right|5,215||MBA||9. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|4801 Ohre||1989 UR4|| align=right|12,5|| align=right|2,641|| align=right|0,166|| align=right|2,26|| align=right|4,291||MBA||22. oktober 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|4802 Khatchaturian||1989 UA7|| align=right|15,1|| align=right|2,219|| align=right|0,212|| align=right|00,75|| align=right|3,305||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4803 Birkle||1989 XA|| align=right|12,1|| align=right|2,901|| align=right|0,039|| align=right|2,93|| align=right|4,941||MBA||1. december 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|4804 Pasteur||1989 XC1|| align=right|11,6|| align=right|2,693|| align=right|0,117|| align=right|8,63|| align=right|4,418||MBA||2. december 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|4805 Asteropaios||1990 VH7|| align=right|10,1|| align=right|5,237|| align=right|0,090|| align=right|12,00|| align=right|11,99||JUT||13. november 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4806 Miho||1990 YJ|| align=right|13,3|| align=right|2,230|| align=right|0,098|| align=right|5,25|| align=right|3,330||MBA||22. december 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|4807 Noboru||1991 AO|| align=right|13,4|| align=right|2,329|| align=right|0,210|| align=right|00,50|| align=right|3,554||MBA||10. januar 1991||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|4808 Ballaero||1925 BA|| align=right|12,0|| align=right|2,668|| align=right|0,162|| align=right|10,80|| align=right|4,357||MBA||21. januar 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4809 Robertball||1928 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,570|| align=right|0,249|| align=right|13,69|| align=right|4,118||MBA||5. september 1928||Heidelberg||Max Wolf
|-
|4810 Ruslanova||1972 GL|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,103|| align=right|7,76|| align=right|3,350||MBA||14. april 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4811 Semashko||1973 SO3|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,184|| align=right|5,07|| align=right|3,367||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4812 Hakuhou||1977 DL3|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,208|| align=right|4,69|| align=right|3,645||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4813 Terebizh||1977 RR7|| align=right|12,0|| align=right|3,127|| align=right|0,099|| align=right|11,85|| align=right|5,528||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4814 Casacci||1978 RW|| align=right|12,7|| align=right|3,232|| align=right|0,192|| align=right|1,45|| align=right|5,810||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4815 Anders||1981 EA28|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,625||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4816 Connelly||1981 PK|| align=right|12,8|| align=right|2,591|| align=right|0,274|| align=right|11,82|| align=right|4,169||MBA||3. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4817)||1984 DC1|| align=right|13,6|| align=right|2,348|| align=right|0,208|| align=right|2,16|| align=right|3,597||MBA||27. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|4818 Elgar||1984 EM|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|2,54|| align=right|3,408||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4819 Gifford||1985 KC|| align=right|14,3|| align=right|2,203|| align=right|0,031|| align=right|5,81|| align=right|3,270||MBA||24. maj 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4820 Fay||1985 RZ|| align=right|11,5|| align=right|2,855|| align=right|0,356|| align=right|12,41|| align=right|4,822||MBA||15. september 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4821 Bianucci||1986 EE5|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,164|| align=right|1,18|| align=right|5,546||MBA||5. marec 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|4822 Karge||1986 TC1|| align=right|13,7|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|4,05|| align=right|3,382||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|[[4823 LibeNica]]||1986 TO3|| align=right|13,9|| align=right|2,160|| align=right|0,108|| align=right|1,12|| align=right|3,173||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|[[4824 StradoNica]]||1986 WL1|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,057|| align=right|6,48|| align=right|3,464||MBA||25. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|4825 Ventura||1988 CS2|| align=right|14,1|| align=right|2,252|| align=right|0,166|| align=right|3,97|| align=right|3,379||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|4826 Wilhelms||1988 JO|| align=right|12,2|| align=right|2,379|| align=right|0,193|| align=right|25,31|| align=right|3,669||MBA||11. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4827 Dares||1988 QE|| align=right|10,1|| align=right|5,121|| align=right|0,046|| align=right|7,71|| align=right|11,59||JUT||17. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4828 Misenus||1988 RV|| align=right|10,0|| align=right|5,188|| align=right|0,044|| align=right|14,89|| align=right|11,82||JUT||11. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4829 Sergestus||1988 RM1|| align=right|10,7|| align=right|5,109|| align=right|0,049|| align=right|8,62|| align=right|11,55||JUT||10. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4830)||1988 RG4|| align=right|12,9|| align=right|2,393|| align=right|0,069|| align=right|6,42|| align=right|3,702||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4831 Baldwin||1988 RX11|| align=right|12,4|| align=right|3,098|| align=right|0,109|| align=right|00,28|| align=right|5,452||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|4832 Palinurus||1988 TU1|| align=right|9,8|| align=right|5,257|| align=right|0,140|| align=right|19,07|| align=right|12,06||JUT||12. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4833 Meges||1989 AL2|| align=right|9,1|| align=right|5,258|| align=right|0,093|| align=right|34,68|| align=right|12,06||JUT||8. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4834 Thoas||1989 AM2|| align=right|9,2|| align=right|5,238|| align=right|0,135|| align=right|28,45|| align=right|11,99||JUT||11. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4835)||1989 BQ|| align=right|9,8|| align=right|5,188|| align=right|0,251|| align=right|19,58|| align=right|11,82||JUT||29. januar 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|4836 Medon||1989 CK1|| align=right|9,5|| align=right|5,181|| align=right|0,109|| align=right|19,43|| align=right|11,80||JUT||2. februar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4837 Bickerton||1989 ME|| align=right|11,6|| align=right|3,200|| align=right|0,131|| align=right|28,22|| align=right|5,724||MBA||30. junij 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|4838 Billmclaughlin||1989 NJ|| align=right|12,7|| align=right|2,353|| align=right|0,143|| align=right|8,89|| align=right|3,609||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4839 Daisetsuzan||1989 QG|| align=right|13,2|| align=right|2,435|| align=right|0,071|| align=right|7,58|| align=right|3,799||MBA||25. avgust 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4840 Otaynang||1989 UY|| align=right|11,9|| align=right|3,183|| align=right|0,102|| align=right|15,17|| align=right|5,678||MBA||23. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|4841 Manjiro||1989 UO3|| align=right|13,8|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|3,88|| align=right|3,510||MBA||28. oktober 1989||Geisei||T. Seki
|-
|4842 Atsushi||1989 WK|| align=right|13,1|| align=right|2,251|| align=right|0,157|| align=right|2,47|| align=right|3,377||MBA||21. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4843 Megantic||1990 DR4|| align=right|11,0|| align=right|3,086|| align=right|0,128|| align=right|11,00|| align=right|5,419||MBA||28. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|4844 Matsuyama||1991 BA2|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,220|| align=right|5,97|| align=right|4,083||MBA||23. januar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|4845 Tsubetsu||1991 EC1|| align=right|12,5|| align=right|2,401|| align=right|0,068|| align=right|7,60|| align=right|3,720||MBA||5. marec 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4846 Tuthmosis||6575 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,216|| align=right|0,136|| align=right|5,28|| align=right|5,766||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4847 Amenhotep||6787 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,089|| align=right|00,86|| align=right|3,190||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4848 Tutenchamun||3233 T-2|| align=right|11,6|| align=right|3,143|| align=right|0,127|| align=right|6,38|| align=right|5,571||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4849 Ardenne||1936 QV|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|3,441||MBA||17. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4850 Palestrina||1973 UJ5|| align=right|12,7|| align=right|2,884|| align=right|0,072|| align=right|1,88|| align=right|4,896||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4851 Vodopʹyanova||1976 US1|| align=right|12,8|| align=right|2,602|| align=right|0,062|| align=right|15,50|| align=right|4,196||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4852 Pamjones||1977 JD|| align=right|13,7|| align=right|2,304|| align=right|0,104|| align=right|6,78|| align=right|3,497||MBA||15. maj 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4853 Marielukac||1979 ML|| align=right|12,6|| align=right|2,535|| align=right|0,256|| align=right|8,34|| align=right|4,036||MBA||28. junij 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|4854 Edscott||1981 ED27|| align=right|12,9|| align=right|2,983|| align=right|0,062|| align=right|10,68|| align=right|5,151||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4855 Tenpyou||1982 VM5|| align=right|14,1|| align=right|2,233|| align=right|0,184|| align=right|4,76|| align=right|3,337||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4856 Seaborg||1983 LJ|| align=right|12,1|| align=right|2,561|| align=right|0,069|| align=right|15,00|| align=right|4,098||MBA||11. junij 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4857 Altgamia||1984 FM|| align=right|13,2|| align=right|2,356|| align=right|0,231|| align=right|24,48|| align=right|3,616||MBA||29. marec 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4858)||1985 UA|| align=right|14,2|| align=right|2,183|| align=right|0,110|| align=right|3,28|| align=right|3,224||MBA||23. oktober 1985||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|4859 Fraknoi||1986 TJ2|| align=right|13,1|| align=right|2,273|| align=right|0,136|| align=right|6,42|| align=right|3,427||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4860 Gubbio||1987 EP|| align=right|11,8|| align=right|2,632|| align=right|0,147|| align=right|14,56|| align=right|4,270||MBA||3. marec 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4861 Nemirovskij||1987 QU10|| align=right|12,8|| align=right|2,897|| align=right|0,222|| align=right|3,54|| align=right|4,931||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4862 Loke||1987 SJ5|| align=right|12,7|| align=right|2,916|| align=right|0,239|| align=right|8,64|| align=right|4,977||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4863 Yasutani||1987 VH1|| align=right|11,8|| align=right|2,849|| align=right|0,018|| align=right|2,20|| align=right|4,808||MBA||13. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4864)||1988 RA5|| align=right|13,2|| align=right|2,469|| align=right|0,178|| align=right|3,62|| align=right|3,879||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|4865 Sor||1988 UJ|| align=right|12,1|| align=right|3,050|| align=right|0,056|| align=right|10,13|| align=right|5,325||MBA||18. oktober 1988||Geisei||T. Seki
|-
|4866 Badillo||1988 VB3|| align=right|11,7|| align=right|3,000|| align=right|0,086|| align=right|9,38|| align=right|5,195||MBA||10. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4867 Polites||1989 SZ|| align=right|9,4|| align=right|5,159|| align=right|0,017|| align=right|27,18|| align=right|11,72||JUT||27. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4868 Knushevia||1989 UN2|| align=right|13,9|| align=right|1,961|| align=right|0,068|| align=right|22,11|| align=right|2,746||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4869 Piotrovsky||1989 UE8|| align=right|13,3|| align=right|2,235|| align=right|0,174|| align=right|3,55|| align=right|3,341||MBA||26. oktober 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4870 Shcherbanʹ||1989 UK8|| align=right|11,3|| align=right|3,213|| align=right|0,079|| align=right|9,74|| align=right|5,757||MBA||25. oktober 1989||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4871 Riverside||1989 WH1|| align=right|13,3|| align=right|2,258|| align=right|0,109|| align=right|2,90|| align=right|3,392||MBA||24. november 1989||Ayashi Station||M. Koishikawa
|-
|4872 Grieg||1989 YH7|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,060|| align=right|10,71|| align=right|4,502||MBA||25. december 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4873 Fukaya||1990 EC|| align=right|11,8|| align=right|3,021|| align=right|0,097|| align=right|10,81|| align=right|5,251||MBA||4. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|4874 Burke||1991 AW|| align=right|12,0|| align=right|2,601|| align=right|0,126|| align=right|14,68|| align=right|4,195||MBA||12. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4875 Ingalls||1991 DJ|| align=right|13,0|| align=right|2,244|| align=right|0,179|| align=right|5,26|| align=right|3,360||MBA||19. februar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; R. Kushida
|-
|4876 Strabo||1133 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,908|| align=right|0,022|| align=right|1,30|| align=right|4,957||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4877 Humboldt||5066 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,133|| align=right|12,40|| align=right|4,277||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(4878)||1968 OF|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,154|| align=right|6,18|| align=right|3,467||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|4879 Zykina||1974 VG|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,090|| align=right|10,29|| align=right|5,647||MBA||12. november 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4880 Tovstonogov||1975 TR4|| align=right|12,1|| align=right|2,672|| align=right|0,036|| align=right|21,16|| align=right|4,366||MBA||14. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4881)||1975 XJ|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,047|| align=right|8,09|| align=right|3,522||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|4882 Divari||1977 QU2|| align=right|13,1|| align=right|2,487|| align=right|0,102|| align=right|4,78|| align=right|3,920||MBA||21. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4883 Korolirina||1978 RJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,238|| align=right|5,86|| align=right|4,539||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4884 Bragaria||1979 OK15|| align=right|14,3|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|4,71|| align=right|3,317||MBA||21. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4885 Grange||1980 LU|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,171|| align=right|3,18|| align=right|3,790||MBA||10. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4886 Kojima||1981 EZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,923|| align=right|0,205|| align=right|4,81|| align=right|4,997||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4887 Takihiroi||1981 EV26|| align=right|13,4|| align=right|2,920|| align=right|0,025|| align=right|1,01|| align=right|4,988||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4888 Doreen||1981 JX1|| align=right|13,8|| align=right|2,350|| align=right|0,018|| align=right|4,07|| align=right|3,602||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4889 Praetorius||1982 UW3|| align=right|11,9|| align=right|3,096|| align=right|0,194|| align=right|13,92|| align=right|5,446||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4890 Shikanosima||1982 VE4|| align=right|13,5|| align=right|2,205|| align=right|0,150|| align=right|3,66|| align=right|3,274||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4891 Blaga||1984 GR|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,060|| align=right|2,31|| align=right|5,628||MBA||4. april 1984||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|4892 Chrispollas||1985 TV2|| align=right|12,6|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|8,57|| align=right|3,568||MBA||11. oktober 1985||Caussols||CERGA
|-
|4893 Seitter||1986 PT4|| align=right|11,8|| align=right|3,150|| align=right|0,086|| align=right|13,75|| align=right|5,591||MBA||9. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|4894 Ask||1986 RJ|| align=right|13,5|| align=right|2,174|| align=right|0,195|| align=right|2,64|| align=right|3,206||MBA||8. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4895 Embla||1986 TK4|| align=right|13,5|| align=right|2,354|| align=right|0,238|| align=right|7,14|| align=right|3,612||MBA||13. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|4896 Tomoegozen||1986 YA|| align=right|10,8|| align=right|3,110|| align=right|0,171|| align=right|16,53|| align=right|5,485||MBA||20. december 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4897)||1987 QD6|| align=right|11,6|| align=right|3,054|| align=right|0,127|| align=right|11,07|| align=right|5,336||MBA||22. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4898 Nishiizumi||1988 FJ|| align=right|13,9|| align=right|1,954|| align=right|0,082|| align=right|18,63|| align=right|2,731||MBA||19. marec 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4899 Candace||1988 JU|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|22,59|| align=right|3,653||MBA||9. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|4900 Maymelou||1988 ME|| align=right|13,0|| align=right|2,380|| align=right|0,130|| align=right|5,93|| align=right|3,670||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(4901)||1988 VJ|| align=right|13,5|| align=right|2,275|| align=right|0,190|| align=right|4,65|| align=right|3,431||MBA||3. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|4902 Thessandrus||1989 AN2|| align=right|9,6|| align=right|5,210|| align=right|0,043|| align=right|9,08|| align=right|11,90||JUT||9. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|4903 Ichikawa||1989 UD|| align=right|12,1|| align=right|3,153|| align=right|0,176|| align=right|2,55|| align=right|5,599||MBA||20. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4904 Makio||1989 WZ|| align=right|12,6|| align=right|2,389|| align=right|0,131|| align=right|10,11|| align=right|3,693||MBA||21. november 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4905 Hiromi||1991 JM1|| align=right|12,1|| align=right|2,601|| align=right|0,170|| align=right|12,42|| align=right|4,195||MBA||15. maj 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|4906 Seneferu||2533 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,177|| align=right|0,215|| align=right|1,66|| align=right|3,212||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4907 Zoser||7618 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,096|| align=right|6,00|| align=right|5,662||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4908 Ward||1933 SD|| align=right|14,2|| align=right|2,189|| align=right|0,235|| align=right|4,57|| align=right|3,238||MBA||17. september 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|4909 Couteau||1949 SA1|| align=right|13,7|| align=right|2,273|| align=right|0,248|| align=right|2,41|| align=right|3,426||MBA||28. september 1949||Nica||M. Laugier
|-
|4910 Kawasato||1953 PR|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,328|| align=right|5,00|| align=right|3,813||MBA||11. avgust 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4911 Rosenzweig||1953 UD|| align=right|12,5|| align=right|2,638|| align=right|0,181|| align=right|13,04|| align=right|4,283||MBA||16. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|4912 Emilhaury||1953 VX1|| align=right|13,4|| align=right|2,303|| align=right|0,139|| align=right|3,67|| align=right|3,493||MBA||11. november 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4913)||1965 SO|| align=right|12,8|| align=right|2,443|| align=right|0,190|| align=right|3,06|| align=right|3,817||MBA||20. september 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|4914 Pardina||1969 GD|| align=right|11,8|| align=right|2,626|| align=right|0,160|| align=right|12,55|| align=right|4,255||MBA||9. april 1969||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|4915 Solzhenitsyn||1969 TJ2|| align=right|13,1|| align=right|3,069|| align=right|0,288|| align=right|3,85|| align=right|5,376||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4916 Brumberg||1970 PS|| align=right|11,4|| align=right|3,051|| align=right|0,089|| align=right|10,78|| align=right|5,329||MBA||10. avgust 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|4917 Yurilvovia||1973 SC6|| align=right|12,9|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|3,71|| align=right|4,539||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|4918 Rostropovich||1974 QU1|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,236|| align=right|1,77|| align=right|4,285||MBA||24. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4919 Vishnevskaya||1974 SR1|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,242|| align=right|5,02|| align=right|3,422||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4920 Gromov||1978 PY2|| align=right|13,0|| align=right|2,688|| align=right|0,089|| align=right|2,43|| align=right|4,407||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4921 Volonte||1980 SJ|| align=right|13,7|| align=right|2,414|| align=right|0,142|| align=right|5,20|| align=right|3,749||MBA||29. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4922 Leshin||1981 EH4|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,231|| align=right|8,18|| align=right|4,244||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4923 Clarke||1981 EO27|| align=right|14,2|| align=right|2,145|| align=right|0,203|| align=right|6,67|| align=right|3,141||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4924 Hiltner||1981 EQ40|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,216|| align=right|1,73|| align=right|3,161||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4925)||1981 XH2|| align=right|11,6|| align=right|3,062|| align=right|0,242|| align=right|8,30|| align=right|5,358||MBA||3. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|4926 Smoktunovskij||1982 ST6|| align=right|12,7|| align=right|2,832|| align=right|0,049|| align=right|1,31|| align=right|4,765||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4927 O'Connell||1982 UP2|| align=right|13,2|| align=right|2,888|| align=right|0,085|| align=right|1,17|| align=right|4,908||MBA||21. oktober 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|4928 Vermeer||1982 UG7|| align=right|14,3|| align=right|2,147|| align=right|0,190|| align=right|2,46|| align=right|3,146||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4929 Yamatai||1982 XV|| align=right|13,5|| align=right|2,211|| align=right|0,059|| align=right|2,49|| align=right|3,287||MBA||13. december 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4930 Rephiltim||1983 AO2|| align=right|11,0|| align=right|3,125|| align=right|0,043|| align=right|15,50|| align=right|5,522||MBA||10. januar 1983||Observatorij Palomar||S. L. Salyards
|-
|4931 Tomsk||1983 CN3|| align=right|12,0|| align=right|2,578|| align=right|0,283|| align=right|23,19|| align=right|4,139||MBA||11. februar 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|4932 Texstapa||1984 EA1|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,015|| align=right|12,91|| align=right|5,489||MBA||9. marec 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4933)||1984 EN1|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,120|| align=right|1,87|| align=right|3,561||MBA||2. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|4934 Rhoneranger||1985 JJ|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,109|| align=right|10,94|| align=right|5,211||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|4935 Maslachkova||1985 PD2|| align=right|13,6|| align=right|2,195|| align=right|0,147|| align=right|5,73|| align=right|3,252||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4936 Butakov||1985 UY4|| align=right|13,3|| align=right|2,277|| align=right|0,127|| align=right|5,91|| align=right|3,435||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4937)||1986 CL1|| align=right|11,8|| align=right|2,598|| align=right|0,163|| align=right|16,95|| align=right|4,187||MBA||1. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4938)||1986 CQ1|| align=right|13,2|| align=right|2,353|| align=right|0,078|| align=right|4,57|| align=right|3,608||MBA||5. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4939)||1986 QL1|| align=right|13,4|| align=right|2,528|| align=right|0,158|| align=right|5,39|| align=right|4,019||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|4940 Polenov||1986 QY4|| align=right|11,8|| align=right|3,107|| align=right|0,174|| align=right|2,28|| align=right|5,475||MBA||18. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4941)||1986 UA|| align=right|12,1|| align=right|3,181|| align=right|0,184|| align=right|1,87|| align=right|5,671||MBA||25. oktober 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4942)||1987 DU6|| align=right|13,0|| align=right|2,202|| align=right|0,136|| align=right|3,84|| align=right|3,267||MBA||24. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|4943 Lac d'Orient||1987 OQ|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|11,99|| align=right|4,309||MBA||27. julij 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|4944 Kozlovskij||1987 RP3|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,066|| align=right|4,50|| align=right|4,545||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4945 Ikenozenni||1987 SJ|| align=right|13,0|| align=right|2,573|| align=right|0,316|| align=right|4,90|| align=right|4,127||MBA||18. september 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4946 Askalaphus||1988 BW1|| align=right|9,9|| align=right|5,310|| align=right|0,051|| align=right|21,88|| align=right|12,24||JUT||21. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|4947 Ninkasi||1988 TJ1|| align=right|18,7|| align=right|1,370|| align=right|0,169|| align=right|15,66|| align=right|1,604||AMR||12. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4948)||1988 VF1|| align=right|13,9|| align=right|2,169|| align=right|0,194|| align=right|3,10|| align=right|3,194||MBA||3. november 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(4949)||1988 WE|| align=right|13,6|| align=right|2,273|| align=right|0,170|| align=right|4,81|| align=right|3,425||MBA||29. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4950 House||1988 XO1|| align=right|11,5|| align=right|2,746|| align=right|0,184|| align=right|12,71|| align=right|4,551||MBA||7. december 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4951 Iwamoto||1990 BM|| align=right|13,4|| align=right|2,257|| align=right|0,168|| align=right|7,53|| align=right|3,390||MBA||21. januar 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|4952 Kibeshigemaro||1990 FC1|| align=right|11,5|| align=right|3,161|| align=right|0,107|| align=right|16,97|| align=right|5,620||MBA||26. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(4953)||1990 MU|| align=right|14,1|| align=right|1,622|| align=right|0,658|| align=right|24,41|| align=right|2,064||APL PHA||23. junij 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4954 Eric||1990 SQ|| align=right|12,6|| align=right|2,002|| align=right|0,449|| align=right|17,48|| align=right|2,832||AMR||23. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|4955 Gold||1990 SF2|| align=right|11,3|| align=right|3,156|| align=right|0,130|| align=right|7,44|| align=right|5,607||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4956 Noymer||1990 VG1|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,204|| align=right|24,23|| align=right|3,823||MBA||12. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4957 Brucemurray||1990 XJ|| align=right|15,1|| align=right|1,566|| align=right|0,219|| align=right|35,01|| align=right|1,959||AMR||15. december 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4958 Wellnitz||1991 NT1|| align=right|11,5|| align=right|3,015|| align=right|0,075|| align=right|9,09|| align=right|5,234||MBA||13. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|4959 Niinoama||1991 PA1|| align=right|10,8|| align=right|3,149|| align=right|0,007|| align=right|9,00|| align=right|5,586||MBA||15. avgust 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|4960 Mayo||4657 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,026|| align=right|0,088|| align=right|00,94|| align=right|5,263||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(4961)||1958 TH1|| align=right|12,2|| align=right|3,149|| align=right|0,229|| align=right|7,87|| align=right|5,588||MBA||8. oktober 1958||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|4962 Vecherka||1973 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,609|| align=right|0,145|| align=right|15,11|| align=right|4,214||MBA||1. oktober 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|4963 Kanroku||1977 DR1|| align=right|12,4|| align=right|2,599|| align=right|0,167|| align=right|11,76|| align=right|4,189||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|4964 Kourovka||1979 OD15|| align=right|13,6|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|4,92|| align=right|3,405||MBA||21. julij 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4965 Takeda||1981 EP28|| align=right|14,0|| align=right|2,917|| align=right|0,063|| align=right|00,90|| align=right|4,980||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4966 Edolsen||1981 EO34|| align=right|13,6|| align=right|2,633|| align=right|0,212|| align=right|9,93|| align=right|4,273||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4967 Glia||1983 CF1|| align=right|10,7|| align=right|3,149|| align=right|0,046|| align=right|16,96|| align=right|5,586||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|4968 Suzamur||1986 PQ|| align=right|12,7|| align=right|2,525|| align=right|0,112|| align=right|5,42|| align=right|4,012||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4969 Lawrence||1986 TU|| align=right|12,6|| align=right|2,757|| align=right|0,363|| align=right|31,46|| align=right|4,576||MBA||4. oktober 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4970 Druyan||1988 VO2|| align=right|12,9|| align=right|2,396|| align=right|0,146|| align=right|7,24|| align=right|3,708||MBA||12. november 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|4971 Hoshinohiroba||1989 BY|| align=right|13,1|| align=right|2,384|| align=right|0,179|| align=right|3,21|| align=right|3,681||MBA||30. januar 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|4972 Pachelbel||1989 UE7|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,189|| align=right|1,23|| align=right|5,517||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|4973 Showa||1990 FT|| align=right|11,3|| align=right|3,430|| align=right|0,078|| align=right|18,90|| align=right|6,352||MBA||18. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|4974 Elford||1990 LA|| align=right|12,8|| align=right|2,606|| align=right|0,109|| align=right|13,79|| align=right|4,206||MBA||14. junij 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|4975 Dohmoto||1990 SZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,082|| align=right|0,229|| align=right|14,99|| align=right|5,410||MBA||16. september 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|4976 Choukyongchol||1991 PM|| align=right|11,3|| align=right|3,025|| align=right|0,101|| align=right|8,64|| align=right|5,262||MBA||9. avgust 1991||Saporo||K. Watanabe
|-
|4977 Rauthgundis||2018 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,471||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4978 Seitz||4069 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,632|| align=right|0,211|| align=right|6,03|| align=right|4,268||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|4979 Otawara||1949 PQ|| align=right|14,3|| align=right|2,168|| align=right|0,145|| align=right|00,92|| align=right|3,192||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|4980 Magomaev||1974 SP1|| align=right|12,5|| align=right|3,204|| align=right|0,139|| align=right|1,86|| align=right|5,733||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4981 Sinyavskaya||1974 VS|| align=right|12,0|| align=right|2,874|| align=right|0,081|| align=right|2,71|| align=right|4,872||MBA||12. november 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|4982 Bartini||1977 PE1|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,636||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4983 Schroeteria||1977 RD7|| align=right|13,2|| align=right|2,323|| align=right|0,029|| align=right|1,90|| align=right|3,539||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4984)||1978 VU10|| align=right|15,0|| align=right|2,254|| align=right|0,209|| align=right|1,98|| align=right|3,384||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|4985 Fitzsimmons||1979 QK4|| align=right|13,1|| align=right|3,238|| align=right|0,153|| align=right|00,84|| align=right|5,826||MBA||23. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|4986 Osipovia||1979 SL7|| align=right|13,3|| align=right|2,567|| align=right|0,211|| align=right|5,63|| align=right|4,112||MBA||23. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|4987 Flamsteed||1980 FH12|| align=right|13,4|| align=right|2,273|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,425||MBA||20. marec 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|(4988)||1980 VU1|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,214|| align=right|2,13|| align=right|3,734||MBA||6. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|4989 Joegoldstein||1981 DX1|| align=right|13,2|| align=right|2,574|| align=right|0,184|| align=right|12,34|| align=right|4,129||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4990 Trombka||1981 ET26|| align=right|14,1|| align=right|2,233|| align=right|0,178|| align=right|3,89|| align=right|3,335||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4991 Hansuess||1981 EU29|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,110|| align=right|10,51|| align=right|5,184||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|4992 Kalman||1982 UX10|| align=right|12,8|| align=right|2,577|| align=right|0,112|| align=right|14,47|| align=right|4,137||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|4993 Cossard||1983 GR|| align=right|13,0|| align=right|2,370|| align=right|0,061|| align=right|6,94|| align=right|3,647||MBA||11. april 1983||La Silla||H. Debehogne; G. De Sanctis
|-
|4994 Kisala||1983 RK3|| align=right|13,3|| align=right|2,910|| align=right|0,197|| align=right|1,74|| align=right|4,962||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4995)||1984 QR|| align=right|13,0|| align=right|2,340|| align=right|0,314|| align=right|20,59|| align=right|3,580||MBA||28. avgust 1984||Observatorij Palomar||S. Swanson
|-
|4996 Veisberg||1986 PX5|| align=right|13,2|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|5,10|| align=right|4,066||MBA||11. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4997 Ksana||1986 TM|| align=right|11,9|| align=right|2,867|| align=right|0,331|| align=right|32,86|| align=right|4,854||MBA||6. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|4998 Kabashima||1986 VG|| align=right|11,6|| align=right|3,007|| align=right|0,074|| align=right|9,91|| align=right|5,214||MBA||5. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|4999 MPC||1987 CJ|| align=right|12,0|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|10,50|| align=right|5,232||MBA||2. februar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|5000 IAU||1987 QN7|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,267|| align=right|6,28|| align=right|4,041||MBA||23. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov